Баљци могу да буду:

 Баљци (Ружић), насеље у општини Ружић, Далмација, Република Хрватска
 Баљци (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Баљци (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ